Das Hardee’s Pro Classic 2016 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Dothan (Alabama) in den Vereinigten Staaten. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 17. bis 24. April 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Dothan (Alabama)